In Salah (, deutsch ) ist die bedeutendste Stadt in den Oasen von Tidikelt in der Sahara in der zentralalgerischen Provinz In Salah, deren Hauptort sie ist. Die Einwohnerzahl liegt bei ungefähr 32.518 Einwohner. Man findet die Stadt auch gelistet als . Die Bevölkerungsdichte liegt bei ungefähr 0,7 Einwohner/km² und die Höhe bei 265 m.

Lage 
Sie liegt an der Transsahararoute Algier–Tamanrasset–Agadez, einem Teil des Algier-Lagos-Highway, auch Trans-African Highway Nr. 2 (TAH 2) genannt.

Geschichte 
Der Ort war früher eine wichtige Station auf der transsaharanischen Karawanenroute und hat als letzte größere Siedlung vor der zentralsaharischen Stadt Tamanrasset auch heute nichts von seiner einstigen Bedeutung für den Personen- und Warenverkehr eingebüßt. Pierers Lexikon beschreibt In Salah 1857 als .

Flugverbindungen gibt es nach Algier und anderen größeren Städten im Land. In In Salah ist eine der größten algerischen Anlagen für Erdölförderung und die Gewinnung von Erdgas beheimatet, in der auch die neue Technologie der CO₂-Abscheidung und -Speicherung erprobt wird. Die Stadt gilt als einer der heißesten Orte in der Sahara. Es wurden angeblich schon 53 °C im Schatten gemessen.

Klima

In Salah in der Literatur 
In Salah („Sba“) ist einer der Schauplätze in Paul Bowles’ Roman Der Himmel über der Wüste.

Siehe auch 
Salzkarawanen in der Sahara

Weblinks 

 In Salah – Reiseanmerkungen aus „Afrikanisches Bilderbuch“ (von Algier nach Agadez)

Einzelnachweise 

Ort in Algerien
Oase (Algerien)
Tuareg
Ort in Afrika
Provinz In Salah